Mehdia kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Mehdia (ort i Algeriet), Tiaret,

Tunisien 

 Mahdia, guvernementshuvudort, Gouvernorat de Mahdia, 

Robotskapade Algerietförgreningar